Ye är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 葉, förenklat 叶, pinyin Yè. Efter den äldre Wade-Giles-transkrpitionen skrivs namnet Yeh. Uttalet av detta namn på kantonesiska avviker starkt från standarduttalet. Detta har givit upphov till de alternativa namnformerna Ip och Yip, som används av utlandskineser och personer från Hongkong. 	 	

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna:
 Ye 321
 Yeh 45
 Yip 43
 Ip 5
Tillsammans blir detta 414 personer.

Personer med efternamnet Ye eller med varianter av detta namn
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Ye Chong (född 1969), fäktare
 Yeh Chun-chan (pinyin Ye Junjian), (1914–1999), författare och översättare
 Ye Shengtao (1894–1988), författare och folkbildningsivrare
 Ye Yonglie (född 1940), science-fictionförfattare och biograf
 Philip Yeh (född 1986), svensk pokerspelare 

 Brandon Yip (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 Yip Chun (född 1924), kampkonstutövare

Kvinnor
 Ye Li (född 1981), basketspelare
 Ye Qiaobo (född 1964), skridskoåkare
 Ye Qun (1917–1971), kommunistisk politiker, gift med Lin Biao
 Ye Shiwen (född 1996), simmare
 Ye Zhaoying (född 1974), badmintonspelare

 Tracy Ip (född 1981), modell och skådespelare från Hongkong

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina